Die 24. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 11. bis 19. Oktober 2008 in Manchester im Vereinigten Königreich statt. Die Weltmeisterschaft war das höchstdotierte Turnier der WSA World Tour 2008/09. Parallel fand die Weltmeisterschaft der Herren statt.

Titelverteidigerin war Rachael Grinham, die in diesem Jahr bereits im Achtelfinale gegen die spätere Finalistin Vicky Botwright ausschied. Im Endspiel bezwang Nicol David aus Malaysia ihre Konkurrentin Vicky Botwright mit 5:11, 11:1, 11:6 und 11:9. Nach 2005 und 2006 gewann David ihren insgesamt dritten Weltmeistertitel.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 32 Spielerinnen, davon acht Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2008 wurden die folgenden Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde gutgeschrieben. Spielerinnen, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 114.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

2008
WSA World Tour 2008/09
Squashturnier in Manchester